Frensdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Frensdorff (1833–1931), deutscher Jurist und Rechtshistoriker
 Fritz Frensdorff (1889–1938), deutscher Bataillons- und Kinderarzt
 Jakob Frensdorff (1792–1861), Rabbiner in Hannover
 Martin Frensdorff (1669–1736), sächsisch-polnischer Diplomat
 Max Jacob Frensdorff (???), deutscher Bankier im Bankhaus M. J. Frensdorff, Direktor der Provinzial-Disconto-Gesellschaft Hannover
 Salomon Frensdorff (1803/04–1880), deutscher Orientalist
 Willy Frensdorff (1881–1947), deutscher Ingenieur, Oberingenieur bei der AG Weser, emigrierte 1939 nach Shanghai